Mistrovství světa ve florbale mužů 1998 bylo 2. ročníkem mistrovství světa mužů. Bylo to poprvé co se mistrovství konalo v Česku, a to v Praze a Brně od 25. do 31. května 1998. Soutěžící reprezentace byly poprvé rozděleny do výkonnostních divizí.

Zápasy skupiny A se odehrály ve staré hale Vodova v Brně. Zbylé zápasy hostila Praha. Pro zápasy skupiny B a divize B posloužila hala Královka a vyřazovací boje se uskutečnily na zimním stadionu v Edenu.

Jako na předchozím prvním mistrovství světa mužů, zvítězilo opět Švédsko. Česko nepostoupilo ze skupiny do play-off a skončilo na šestém místě.

Zúčastněné země

Divize A

Divize B

Divize A

Skupina A 
Tabulka

Zápasy

Skupina B 
Tabulka

Zápasy

Vyřazovací boje

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

Finále

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí 

Německo sestoupilo do divize B.

All Star tým 
Brankář –  Mark Wolf
Obránci –  Klas Karlsson,  Jan-Erik Vaara 
Útočníci –  Thomas Engel,  Mika Kohonen,  Magnus Augustsson

Divize B 
Tabulka

Zápasy

Lotyšsko postoupilo na příštím mistrovství do divize A.

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v Česku v roce 1998
Florbalové soutěže v Praze
Florbalové soutěže v Brně
Florbal v roce 1998